Ruta 10 o Carretera 10 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional A010, en la Provincia de Chubut.
 Ruta Provincial 10 en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 10 en la Provincia de Córdoba.
 Ruta Provincial 10 en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 10 en la Provincia de Santa Fe.

Bolivia 
 Ruta 10 de la Red Vial Fundamental.

España 
 Ruta AC-10, en la Provincia de La Coruña.
 Ruta Ma-10, en Mallorca.

Estados Unidos 
 Interestatal 10 en California.
 Ruta de Illinois 10.
 Ruta Estatal de Alabama 10.
 Ruta Estatal de California 10.
 Ruta de Alaska 10.
 Ruta de Rhode Island 10.
 Carretera Estatal de Indiana 10.
 Carretera de Nebraska 10.
 Carretera de Luisiana 10.

México 
 Carretera Federal 10.

Paraguay 
 Ruta 10.

Uruguay 
 Ruta 10.

Ruta 010